Kurgan može biti:

Zemljopis:
 Kurganska oblast, oblast u Ruskoj Federaciji
 Kurgan (Kurganska oblast, Rusija), grad u Ruskoj Federaciji

Ostalo:
 kurgan (grob), vrsta nadgrobnog humka iz brončanog doba** kurganska teorija, teorija koja tvrdi da su graditelji kurgana bili Proto-Indoeuropljani
 kurgan (stoka), stočna pasmina, podrijetlom iz Rusije
 Kurgan (lik), negativac iz filma "Gorštak" (izv. „Highlander”)